Александар Бошковић се може односити на:

 Александар Бошковић, социјални антрополог, преводилац и новинар
 Александар Бошковић (режисер), југословенски и српски режисер
 Александар Бошковић (професор), универзитетски професор
 Александар Бошковић (скијаш) (1931—2014), алпски скијаш
 Александар Бошковић (одбојкашки тренер), српски одбојкашки тренер